Les Masters de snooker 2000 ont lieu du 4 février au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.

Déroulement 
Le Gallois Matthew Stevens remporte son premier titre majeur face à Ken Doherty qui dispute, et perd, sa deuxième finale consécutive aux masters de snooker. Au cours de cette défaite, Doherty manque la dernière bille noire à l'issue d'une tentative de break maximum, dans la quinzième manche de la finale. Cette bille manquée est devenue un « classique », auquel on fait référence lorsqu'un joueur manque le dernier coup d'un 147. Doherty ne réalisera son premier 147 que douze ans plus tard, au cours de la saison 2012-2013.

Matchs d'invitation 

</center>

Tableau final

Finale

Référence

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 2000
Snooker en 2000
2000
Sport en février 2000